The Perils of Pauline  – serial del 1914 diretto da Louis J. Gasnier e da Donald MacKenzie
 The Perils of Pauline  – serial del 1933 diretto da Ray Taylor
 La storia di Pearl White (The Perils of Pauline) – film del 1947 diretto da George Marshall
 I pericoli di Paolina (The Perils of Pauline) – film del 1967 diretto da Herbert B. Leonard e Joshua Shelley